Stromer kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernst Stromer
 Ernst Stromer von Reichenbach

Robotskapade auktorsförkortningar